Il Gran Premio Superstars di Portimão 2009 è la quinta prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale esclusivamente per tutti e due i campionati in programma quest'anno.

Cambiamenti rispetto al Mugello
Ritorno atteso per la Audi RS4, portata in gara dall'eroe di casa Filipe Albuquerque;
La Motorzone Race Car affida una seconda BMW M5 E39 a Massimo Pesci, che affianca quindi Fabrizio Armetta;
Ritorno anche per Alessandro Battaglin, con la BMW M5 E39 gestita dal suo team, la Scuderia TRT;
La RGA Sportmanship porta in gara due BMW M3 E92 con Roberto Russo e l'equipaggio formato dal regista Walter Salles e Roberto Sperati;
Roberto Sigala correrà per la Habitat Racing sulla M3 E92, mentre Bruno Bollini gareggerà senza il compagno di equipaggio Alessandro Bernasconi;
Alla CAAL Racing al posto di Sandro Bettini arriva Gabriele Marotta.

Prove Libere

Note

Collegamenti esterni

Superstars Series